

Bułgaria 
 Sirakowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Sirakowo – wieś w obwodzie Dobricz
 Sirakowo – wieś w obwodzie Wraca